Турецкие носки ручной вязки — это носки, связанные вручную традиционными методами в Турции, часто из пряжи из шерсти или других подходящих материалов.

Примеры вязания из шерсти часто встречаются в разных обществах, особенно в турецкой культуре и Анатолии. Известно, что мужчины также вяжут носки в некоторых регионах Анатолии.

История 
История чулочного вязания начинается в VIII веке до н. э., исходя из археологических раскопок в Средней Азии.

В VII—VIII веках в кургане Пазырык гуннского периода были найдены чулки, украшенные мотивами бараньих рогов. Кроме того, было установлено, что первыми образцами в Анатолии были войлочные носки.

Используемое сырье и материалы 
Обычно турецкие вязанные носки вяжут из таких материалов, как шерсть, мохер или хлопок, а иногда и из шелковой нити. Существуют типы пряжи, окрашенные или не окрашенные натуральными красителями, в настоящее время также могут использоваться синтетические нити. Таким образом, сырьем являются волокна животного и растительного происхождения.

Техника вязания 
Он делится на две части: безинструментальное вязание и машинное вязание. Инструментальное вязание, с другой стороны, само по себе имеет два метода: с помощью простых инструментов и с помощью машин. Традиционное вязание в основном выполняется с помощью простых инструментов, таких как игла и крючок. Кроме того, встречаются игольчатые, челночные и шпильочные переплетения.

Части носка 
В носке ручной вязки; подошва, пятка, мысок, ступня. Также в зависимости от длины носков может быть манжета.

В Анатолии 
Вязание носков является одним из распространенных ремесел в Анатолии, отличаются от региона к региону. Узоры на ней, техника вязания и используемые инструменты, цель использования, цвета могут локально меняться, и даже возникают вариации.

Их можно разделить на белые носки, черные носки, ситцевые носки, носки из хны, ворсистые носки и носки с вышивкой в зависимости от их цвета и качества. Есть носки, связанные одной спицой, двумя спицами или пятью спицами.

Мотивы 
 Цветочные мотивы: цветок, лист, дерево, фрукты.
 Фигурные мотивы: человек, животное или рука, нога, глаз
 Предметные мотивы: амулеты, масляные лампы, серьги, зеркала.
 Геометрические мотивы: прямые, диагональные, косые, зигзагообразные линии, треугольник, квадрат, шестиугольник и др. формы

Поверья о носках 
Существует такая примета, что если один из носков потеряется, то брак или помоловка в таком доме будут разорваны. Необычные обрывы и броски в вязании носков (особенно если оба супруга находятся рядом или в одинаковых местах носков) говорят о том, что между супругами возникнет конфликт.

См. также 
 Носки
 Вязание

Примечания

Литература 
 Geleneksel Türk El Sanatlarından Çorap Örücülüğü, Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği , Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL, Doç.Dr. Nilay ERTÜRK
 Kırşehir Yöresi El Örgüsü Çorapları: Günümüz Örnekleri , Doç.Dr. Hande KILIÇARSLAN, Prof. Dr. Filiz N. ÖLMEZ, Prof. Dr. Sema ETİKAN, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27, Haziran 2020 Cilt 22 Sayı 1 (25-39), DOI: 10.26468/trakyasobed.450060
 Kayseri El Örgü Çorapları Üzerine Etnografik Bir Araştırma, Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM, Aslıhan ÇİFÇİ, AKADEMİK SANAT TASARIM VE BİLİM DERGİSİ; 2017(Yaz)
 Şarkışla’da Çorapçılık — Emin Kuzucular, Sivas Folkloru, 1976 (Yün çorap tekniği üzerine ayrıntılı bir yazı)
 Türk El Sanatlarından El Örgüsü Çoraplar  — Doç.Dr. H. Örcün Barışta (Erdem, Yıl 1986, Cilt 2, Sayı 6, Sayfa: 867—882, 09/09/1986, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları)
 İsmail ÖZTÜRK, 1998, «Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş», Ankara: Ürüm Yayınları.

Ссылки 
  (Портал культуры Турции)
  (Портал культуры Турции)

Вязание
История одежды